Санту-Андре (, «святий Андрій») — власна назва.

Топоніми

Санту-Андре (Сан-Паулу)

Санту-Андре-даш-Тожейраш — парафія.
 Санту-Андре-де-Вагуш — парафія.